Муромское озеро:

 Муромское озеро — озеро в Архангельской области, в Онежском районе, к западу от Кожозера (координаты: ).
 Муромское озеро — небольшое озеро во Владимирской области, в Муромском районе, к северо-востоку от Мурома (координаты: ).
 Муромское озеро — озеро в Карелии, в Пудожском районе. Зафиксированный в источниках вариант названия — Муромозеро (координаты: ).
 Муромское озеро — озеро в Московской области, в Шатурском районе.
 Муромское озеро — озеро в Нижегородской области, на территории городского округа Бор, на левом берегу Волги, к северу от Нижнего Новгорода (координаты: ).

См. также 
 Большое Муромское озеро

Примечания